Krubin peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Krubin, village du powiat de Gostynin
 Krubin, village du powiat de Legionowo